Cyllene, een kustplaats in het westen van de Griekse Peloponnesos
 Cyllene, een gebergte in het noordoosten van de Peloponnesos
 Cyllene (geslacht), een genus van de familie Nassariidae
 Cyllene (maan), een maan van Jupiter